Bobrkowate (Menyanthaceae) – rodzina roślin należąca do rzędu astrowców (Asterales). Należy tu 6 rodzajów z ok. 60 gatunkami roślin wodnych i bagiennych rozprzestrzenionych na całym świecie z wyjątkiem okolic okołobiegunowych. W Polsce występują dziko dwa gatunki – bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata) i grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata).

Niektóre gatunki uprawiane są jako ozdobne. Rośliny z rodzaju grzybieńczyk bywają chwastami w uprawach ryżu i kanałach nawadniających.

Morfologia 

 Pokrój Zielne rośliny wieloletnie z tęgim korzeniem palowym lub płożącym się pędem, rzadko jednoroczne. Rośliny nagie.
 Liście Skrętoległe, często w rozecie przyziemnej, rzadko naprzeciwległe, ogonkowe (ogonki zwykle są długie, u niektórych gatunków oskrzydlone), z pochwiastą, błoniastą nasadą, bez przylistków. Blaszka liści zanurzona, pływająca lub wynurzona, trójlistkowa (Menyanthes) lub pojedyncza i wówczas okrągła, nerkowata do równowąskiej. Blaszka zwykle jest całobrzega, czasem falista, rzadko drobno ząbkowana albo karbowana.
 Kwiaty Promieniste i obupłciowe, zebrane są różnych kwiatostanach – gronach i wierzchotkach, pojedynczych lub złożonych, czasem gęsto skupione, w tym w główkach. Działek kielicha jest 5, złączonych u nasady, u części przedstawicieli przyrastają do dolnej części zalążni. Działki są trwałe. Płatków korony także jest 5, zrośnięte są one w dolnej części, odpadają po przekwitnieniu. Czasem od wewnątrz są silnie frędzlowate. Płatki mają barwę białą, żółtą lub różową. Pręcików jest 5 (rzadko więcej lub 4), międzyległych łatkom korony. Występuje różnosłupkowość. Zalążnia jest górna lub wpół dolna, powstaje z dwóch owocolistków, ale jest jednokomorowa, z dwoma łożyskami ściennymi i licznymi zalążkami. Znamię jest dwudzielne.
 Owoce Torebki, pękające lub nie, u niektórych przedstawicieli mniej lub bardziej mięsiste (też określane jako jagody). Nasion jest od kilku do wielu, u niektórych przedstawicieli są one oskrzydlone.

Systematyka 
Rodzina tradycyjnie sytuowana była blisko goryczkowatych Gentianaceae, czasem nawet rodzaje tu zaliczane włączano do tej rodziny. Badania molekularne ujawniły, że jej pozycja jest bardziej izolowana, a najbliżej spokrewniona jest z rodzinami Goodeniaceae, astrowatych Asteraceae i Calyceraceae (jest siostrzana dla obejmującego je kladu).

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Pozycja w systemie Reveala (1993–1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa astrowe (Asteridae Takht.), nadrząd Campanulanae Takht. ex Reveal, rząd bobrkowce (Menyanthales T. Yamaz. ex Takht.), rodzina bobrkowate (Menyanthaceae (Dumort.) Dumort.).

 Wykaz rodzajów
 Liparophyllum Hook. f.
 Menyanthes L. – bobrek
 Nephrophyllidium Gilg.
 Nymphoides Seg. – grzybieńczyk
 Ornduffia Tippery & Les
 Villarsia Vent.

Przypisy 

Bobrkowate